Poilleux est un patronyme porté par plusieurs personnalités.

Artistes, écrivains 
 Antony Poilleux (1795-1866), écrivain français. 
 George Louis Poilleux dit George Louis Poilleux Saint-Ange, (1853-1911), artiste peintre, élève d'Isidore Pils.
 Émile Poilleux (1866-1924), violoniste et écrivain français.

Scientifiques 
 Félix Poilleux (1901-1981), chirurgien, professeur de séméiologie, membre de l'Académie de médecine et écrivain. Président de l'académie Nationale de Chirurgie en 1976.
 Jacques Poilleux, chirurgien, écrivain, président de l'Académie nationale de chirurgie en 2009, vice-président en 2010.

Homonymie de patronyme